Il singolare maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Andy Murray era il detentore del titolo.

Il match di semifinale tra Rafael Nadal e Novak Đoković è stato il più lungo match sui tre set dell'era open, superato solo dalla semifinale dei giochi olimpici 2012 tra Federer e Del Potro, che però nel set decisivo non comprendeva il tie-break. È durato più di 4 ore e si è concluso con la vittoria di Nadal per 3-6, 7-6(5), 7-6(9).

La finale si è conclusa con la vittoria di Roger Federer che ha sconfitto Rafael Nadal 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie passano direttamente al 2º turno

  Rafael Nadal (finale)
  Roger Federer (campione)
  Novak Đoković (semifinale)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Juan Martín del Potro (semifinale)
  Andy Roddick (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Gilles Simon (terzo turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno,  ritiro a causa di un infortunio)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 James Blake (terzo turno)
 Radek Štěpánek (primo turno, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)
 Tommy Robredo (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta 
Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa 
Sezione 3

Sezione 4

Qualificazioni 
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009
ATP World Tour 2009